

Велика Горка — присілок, Даровський район, Кіровська область
 Велика Горка — присілок, Нюксенський район, Вологодська область